Rytiletto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rytiletto (ö i Lappland), Kemi-Torneå, 
 Rytiletto (ö i Norra Österbotten), Oulunkaari, 

Robotskapade Finlandförgreningar